Trasmiras kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Trasmiras (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Trasmiras (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar